Veciana ist der Name von:

 Veciana (Katalonien), Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien

Veciana ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Veciana (* 1962), deutsch-spanischer Gitarrist, Komponist und Lehrer
 Antonio Veciana (1928–2020), Exilkubaner